Xenodike ist in der griechischen Mythologie:

 Xenodike (Tochter des Minos), nach Apollodor (3,1,2,5) Tochter des Minos
 Xenodike (Tochter des Sylos), nach Apollodor (2,6,3,2) Tochter des Sylos, des Bruders des Polykrates von Samos
 Name einer Troierin auf einem Gemälde von Polygnot in der Kniedierlesche in Delphi (Paus. 10,26,1)